Sturges er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Jock Sturges – amerikansk fotograf, (f. 1947)
 John Sturges – amerikansk filmproducent, (1910 – 1992)
 Preston Sturges – amerikansk filminstruktør, (1898 – 1959)
 Robert Sturges – engelsk general, (1891 – 1970)